Studzieniec ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Studzieniec (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Wormen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Studzieniec (Chodzież), Dorf im Powiat Chodzieski
 Studzieniec (Rogoźno), Dorf im Powiat Obornicki
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Studzieniec (Fałków), Dorf im Powiat Konecki
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Studzieniec (Pysznica), Dorf im Powiat Stalowowolski
 in der Woiwodschaft Lebus: 
 Studzieniec (Kożuchów), Dorf im Powiat Nowosolski, bis 1945: Streidelsdorf, Kreis Freystadt, Niederschlesien
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Studzieniec (Puszcza Mariańska), Dorf im Powiat Żyrardowski
 Studzieniec (Sierpc), Dorf im Powiat Sierpecki
 Studzieniec (Słubice), Dorf im Powiat Płocki
 Studzieniec (Strzegowo), Weiler im Powiat Mławski

Siehe auch: Studzienice